Niemcy:
 Liederbach – dzielnica Alsfeld
 Liederbach am Taunus – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Taunus
 Liederbach – rzeka, dopływ Menu